Weakland ist der Familienname folgender Personen:

 John Weakland (1919–1995), US-amerikanischer Chemiker, Anthropologe, Mitbegründer der Palo-Alto-Gruppe
 Rembert Weakland (1927–2022), US-amerikanischer römisch-katholischer Erzbischof